Козяк — топоним:
 Козяк — село в Силистренской области Болгарии;
 Козяк — село в общине Карбинци Республики Македония;
 Козяк — село в общине Ресен Республики Македония;
 Козяк, Виталий Петрович (род. 1969) — белорусский футболист.